BRM P48/57 — шасси команды BRM, использовавшееся командой для гонок Формулы-1 в 1961—1962 годах. Первое шасси BRM с двигателем Coventry Climax. Шасси стало «промежуточным» между BRM P48 и BRM P57, о чём говорило его название.

Выступления 
После провала в сезоне 1960 Формулы-1 British Racing Motors сменили состав пилотов: оставлен был лишь Грэм Хилл. Вторым гонщиком был взят Тони Брукс, ранее уже выступавший за BRM. Оба стартовали во всех гонках сезона.

Шасси BRM P48/57 оказалось ещё слабее, чем BRM P48. Оно не было достаточно быстрым для того, чтобы приносить очки. Сходов было значительно меньше, но в первых шести Гран-при гонщики BRM набрали только одно очко - на Гран-при Франции Грэм Хилл пришёл шестым. Правда, на Гран-при Великобритании Тони Брукс установил лучшее время круга.  
Прогресс наметился лишь в двух последних гонках сезона. В Италии Тони Брукс пришёл пятым, а в США - третьим (там же пятое место занял Грэм Хилл). Однако команда набрала с учётом того, что в Кубке конструкторов учитывался только лучший результат команды, только 7 очков и заняла пятое место в Кубке конструкторов (последнее место среди набравших очки).  
В  шасси BRM P48/57 использовалось на Гран-при Монако командой Ecurie Galloise. Единственный её гонщик - Джеки Льюис - не прошёл квалификацию. Также на Гран-при ЮАР на BRM P48/57 стартовал Брюс Джонстон. Он пришёл в гонке девятым.

Таблица результатов

Ссылки 
Энциклопедия Формулы-1

Формула-1 в сезоне 1961
Формула-1 в сезоне 1962
Автомобили Формулы-1 1961 года
Автомобили Формулы-1 1962 года